Eusyllis edenticula är en ringmaskart som beskrevs av Pillai 1965. Eusyllis edenticula ingår i släktet Eusyllis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
edenticula